El apellido Piazzolla puede referirse a:

 el célebre compositor y bandoneonista argentino Astor Piazzolla; o
 el Aeropuerto Internacional Astor Piazzolla de Mar de Plata; o
 el percusionista argentino Daniel Piazzolla.
 El documental argentino Piazzolla, los años del tiburón, dirigido por Daniel Rosenfeld y que se centra en la vida de Astor Piazzolla, estrenado en 2018.